A Campanha Nacional das Escolas da Comunidade - Rio Grande do Sul (CNEC-RS) é uma seccional da rede brasileira de educação que atua no estado desde 1950, com sede em Porto Alegre.

Ligações externas
CNEC Nacional
CNEC-RS

Rio Grande do Sul
Escolas particulares do Rio Grande do Sul
Instituições de educação infantil do Rio Grande do Sul
Instituições de ensino fundamental do Rio Grande do Sul
Instituições de ensino médio do Rio Grande do Sul